Уиннипесоки () — географическое название, которое может относиться к:

 Уиннипесоки — самое большое озеро штата Нью-Гемпшир, США;
 Уиннипесоки — река, вытекающая из озера Уиннипесоки.